Надеждинский — название населённых пунктов в России:

 Надеждинский — хутор в Зилаирском районе Башкортостана.
 Надеждинский — посёлок в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Надеждинский — с 1915 по 1918 годы название села Кокрек в Хасавюртовском районе Дагестана.